Péché peut faire référence à :

La notion religieuse de péché 
 Péché capital 
 Péché originel
 Péché véniel

Patronyme 

 Matthieu Péché (1987- ), céiste français.
 Sandrine Péché (née en 1977), mathématicienne française.

Voir aussi 
  (homophone)